Jean Le Saive I (1540-1611), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jean Le Saive II, (ca. 1571?-1624), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jan Baptist Le Saive II, (ca. 1604 - na 1641), Zuid-Nederlands kunstschilder